Velosose trata de un apellido de origen portugués que se puede referir a:

 Caetano Veloso (1942-), músico brasileño; 
 Gustavo César Veloso (1980-), ciclista español; 
 Paulina Veloso (1957-), política chilena; 
 Rui Veloso (1957-), cantante portugués; o
 Miguel Veloso (1986-), futbolista portugués.